Despoina – starożytna bogini arkadyjska
 Despoina – jeden z księżyców Neptuna
 Despoina – żeńska forma tytułu despota